Short se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Andrew Edward Z. Short
 Lester L. Short